Виктор Гольцев:
 Гольцев, Виктор Александрович (1850—1906) — российский журналист, литературный критик, учёный и общественный деятель.
 Гольцев, Виктор Викторович (1901—1955) — советский писатель, журналист, корреспондент, главный редактор журнала «Дружба народов».